In 1925/26 werd het achtste Pommers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Baltische voetbalbond. 

Omdat er vanaf dit seizoen twee deelnemers uit Pommeren naar de Baltische eindronde mochten en de teams uit Stettin het sterkst waren mochten er twee teams uit Stettin deelnemen aan de Pommerse eindronde. Titania Stettin werd kampioen en als vicekampioen mocht ook Stettiner SC naar de Baltische eindronde. Titania werd derde en SC werd tweede. Hierdoor kon SC nog door naar de eindronde om de Duitse landstitel. Hier verloor de club met zware 8-2 cijfers van Holstein Kiel.

Reguliere competitie

Bezirksliga Stolp-Köslin

Bezirksliga Stettin

Bezirksliga Stargard-Schneidemühl
Hertha en Erika Schneidemühl waren voor dit seizoen gefuseerd, na dit seizoen werd de fusie ongedaan gemaakt.

Bezirksliga Vorpommern-Gollnow

Bezirk Vorpommern
De competitie werd in drie groepen verdeeld, de standen hiervan zijn niet meer bekend, ook niet of er een eindronde gespeeld werd, geen van de teams dook op in de Pommerse eindronde.

Bezirk Gollnow
De kampioen mocht evenwel niet in de eindronde aantreden. 

(1): SC Plathe trok zich net voor de competitiestart terug.

Finale

Eindronde
 Deelnemers

 Halve finale

 Finale

Externe links
 Euroleagues

Pommers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1925/26